Refugio puede referirse a:

Tipos de lugares 
 Refugio de montaña
Refugio antiaéreo
Refugio nuclear
 Refugio (biología), lugar que sostiene una población aislada o relicta de una especie una vez más extendida
Refugio (ecología) , área donde un organismo puede escapar de la depredación
Refugio de fauna, tipo de área natural protegida
Refugio de animales, espacio de acogida a animales sin hogar, perdidos o abandonados

Geografía 
 Refugio (Texas), pueblo en Estados Unidos
Refugio Carapá, área silvestre protegida del Perú.
 Estación Refugio, estación de tren de Guadalajara, México.

Otros usos 

Refugio, estructura o construcción arquitectónica básica que proporciona protección del entorno local
Refugio, concepto del budismo.
 «Refugio», canción de la banda argentina Ella es tan cargosa.